

Indijk, village de la commune de Súdwest Fryslân, en Frise
 Indijk, ancienne seigneurie et ancienne commune, aujourd'hui hameau de la province d'Utrecht